Pose steht für:

 Pose (Technik), Kombination von Position und Orientierung eines Objektes
 Positur, eine betonte Körperhaltung, manchmal als Imponierverhalten
 Pose (Einheit), Schweizer Flächenmaß
 Pose, Schwimmer (Angeln)
 Pose (Fernsehserie),  US-amerikanische Drama-Serie (ab 2018)

Pose ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Wilhelm Pose (1812–1878), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Eugenio Romero Pose (1949–2007), spanischer Geistlicher, Weihbischof im Erzbistum Madrid
 Heinz Pose (1905–1975), deutscher Kernphysiker
 Jörg Pose (* 1959), deutscher Schauspieler
 Ludwig Pose (1786–1877), deutscher Dekorationsmaler des Klassizismus
 Ulf Posé (* 1947), deutscher Sachbuchautor und Rundfunksprecher
 Waldemar Pose (1920–1994), deutscher Journalist und Gewerkschaftsfunktionär (FDGB)

Siehe auch:
 Poser (Person)
 Posen (Begriffsklärung)

Abkürzung